Páll – forma islandese e faroese del nome proprio di persona Paolo
 Olga Pall (1947) – sciatrice austriaca

Pagine correlate 
 PAL (disambigua)
 Pall Mall